Halász Géza néven
Halász Géza (1816–1888) orvos, az MTA tagja
Halász Géza (1883–1954) bankbizományos, az első világháborúban főhadnagy
Halász Géza (20. sz.) labdarúgó
Halász Géza (1919–1957) színész
Halász Géza (1947) karikaturista
Hasonló nevűek
Halász Gejza (1947) közgazdász